Enzmann kan som auktorsförkortning betyda:

 Ernst Vincenz Enzmann
 Jane Enzmann

Robotskapade auktorsförkortningar